Turunmaa kan avse:

 Turunmaa – det finska namnet för ungefär Åboland

Fartyg
 Turuma-klass – en fartygstyp som ingick i den svenska skärgårdsflottan
 Kanonbåten Turunmaa (kanonbåt, 1916) –  en finländsk kanonbåt, byggd 1916
 Turunmaa-klass – kanonbåtar i den finska marinen
 Fregatten Turunmaa (kanonbåt, 1968) – kanonbåt i den finska marinen